Winterkalvill bezeichnet mehrere Apfelsorten:

 Roter Winter-Calvill
 Weißer Winter-Calville